Die Liste der Regierungen der Republik Estland folgt der amtlichen Zählung der Estnischen Staatskanzlei.

Geschichte 
Die Republik Estland erklärte am 24. Februar 1918 ihre Loslösung von der Russischen Republik und die staatliche Souveränität. 1940/41 war Estland von der Sowjetunion, von 1941 bis 1944 vom Deutschen Reich und von 1944 bis 1991 erneut von der Sowjetunion besetzt. Als Vertretung der Republik Estland existierte während der zweiten sowjetischen Besetzung eine estnische Exilregierung im Ausland. Am 20. August 1991 erklärte Estland die Wiedererlangung seiner Unabhängigkeit. Sitz der Regierung ist das Stenbockhaus.

Zwischenkriegszeit

Estnische Exilregierungen

Nach Wiedererlangung der Unabhängigkeit

Weblinks 
 Regierungen der Republik Estland (Estnische Staatskanzlei)

 
Regierungen, Estland
Estland